Il singolare  del Copa San Juan Gobierno 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Thiemo de Bakker ha battuto in finale 6–2, 3–6, 6–2 contro Martín Alund.

Teste di serie

 Leonardo Mayer (primo turno)
 João Sousa (primo turno)
 Guido Pella (secondo turno)
 Horacio Zeballos (primo turno)

  Guillaume Rufin (semifinali)
  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)
  Frederico Gil (primo turno)
  Martín Alund (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa San Juan Gobierno 2012